

Geografia
 Castle Semple Loch – lago della Scozia nel parco regionale Clyde Muirshiel

Persone
 Frederick Semple (1872-1927) – golfista e tennista statunitense
 Ellen Semple (1863-1932) – geografa statunitense
 Hugh Semple, noto anche come Hugh Sempill o Hugo Sempilius (1589-1654) – matematico e gesuita scozzese
 Lorenzo Semple Jr. (1923-2014) – sceneggiatore statunitense
 Maria Semple (1964) – sceneggiatrice e scrittrice statunitense
 Nathaniel Semple (1876-1913) – tennista statunitense
 Ryan Semple (1982) – ex sciatore alpino canadese
 Stuart Semple (1980) – artista e critico d'arte britannico
 William Semple Brown Wallace (1940) – ex calciatore scozzese

Altro
 Carro armato di Bob Semple – veicolo militare neozelandese
 Semple Stadium – stadio della città di Thurles, nella provincia irlandese di Munster